

Села:
 Рівнопілля — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Рівнопілля — Запорізька область, Гуляйпільський район
 Рівнопілля — Херсонська область, Бериславський район (до 2020 року — Високопільський район)
 Рівнопілля — Чернігівська область, Чернігівський район

Рівнопілля — село, Мінська область, Пуховицький район